Бачков може да се отнася за:

Полша 
 Бачков, село в Люблинско войводство, в Луковски окръг, в Община Воля Мисловска
 Бачков, село в Малополско войводство, в Бохненски окръг, в Община Бохня